Иосеф Дов-Бер ха-Леви Солове́йчик (; ) (1903, Пружаны, Гродненская губерния, Российская империя — 1993, Бостон, США), внук р. Хаима Соловейчика — один из крупнейших галахистов и еврейских мыслителей XX века, лидеров ортодоксального еврейства США.

Биография 
Рав Соловейчик родился в городе Пружаны Гродненской области 12-го месяца Адар 5663 года по еврейскому календарю, что соответствует 11 марта 1903 года по григорианскому календарю. В 1913 году семья переехала в Хаславичи, где отец занял пост раввина, жили в большой бедности. Будущий раввин учился у меламеда (учителя в хедере) Баруха Райсберга, который также тайно учил хабадской книге «Тания». До 22 лет изучал Тору и Талмуд под руководством отца, рабби Моше Соловейчика (1876—1941). Глубокое влияние на рабби Йосефа оказал также его дед, рабби Хаим (известный как рабби Хаим из Бриска), один из руководителей знаменитой Воложинской иешивы.

Мать, урождённая Песя Файнштейн, привила ребёнку любовь к литературе, в том числе русской. Частные учителя дали ребёнку примерный эквивалент гимназического курса.

В 1920 году семья переехала в Варшаву, где отец возглавил новую раввинскую семинарию «Тахкемони» (иврит: «Умудри меня»). В семинарии преподавали и светские науки. В 1924 году р. Й. Д. Соловейчик поступает в Вольный Польский Университет, где три года изучает политические науки. В 1926 году переезжает в Берлин, чтобы расширить образование и избежать призыва в польскую армию. Главным предметом изучения в университете была философия, особенно нео-кантианская «Марбургская» школа Г. Когена. Получил докторское звание в 1932 году. Первоначально темой диссертация предполагалась «Маймонид и Платон», но в итоге была выбрана тема «Источник чистого знания и основания реальности» — эпистемология и метафизика Г. Когена.

В университете р. Й. Д. Соловейчик познакомился с р. М. М. Шнеерсоном. В Берлине р. Й. Д. Соловейчик посещал также Берлинскую Раввинистическую Семинарию р. Азриэля Гильдесхаймера.

В 1931 году р. Й. Д. Соловейчик вступил в брак с Тоней Левит (1904—1967), которая, как и сам раввин, приехала в Западную Европу для получения образования и получила звание доктора философии в Йенском университете.

В 1932 году супруги переезжают в США вместе с первым ребёнком, где отец р. Йосефа Дова с 1925 года занимал пост главы отделения Талмуда в Теологической Семинарии имени р. Ицхака Эльханана в Нью-Йорке. Это учебное заведение было преобразовано в Иешиву-Университет (Yeshiva University) в 1945 году.

Из-за Великой депрессии Иешива не смогла предоставить пост р. Й. Д. Соловейчику, и он стал в 1932 году раввином еврейского совета Бостона. Этот город стал домом р. Й. Д. Соловейчика на долгие годы.

В 1935 году р. Соловейчик предпринимает единственную в жизни поездку в Палестину, где выдвигает свою кандидатуру на пост главного раввина Тель-Авива. Провел там серию выступлений и встречался с р. А. И. Куком, незадолго до смерти последнего. На пост главного раввина был выбран, однако, р. М. А. Амиэль (1883—1946) из Антверпена.

В 1937 году р. Соловейчик основал школу «Маймонидес» в Бостоне. Эта школа успешно действует и поныне, а тогда явилась первой еврейской школой во всей Новой Англии. Р. Моше Соловейчик скончался в 1941 году, немного позже другого лидера р. Б. Ревеля, после чего стал вопрос, кто встанет во главе Семинарии в Нью-Йорке. После некоторого колебания совет назначил сына р. Моше — р. Й. Д. Соловейчика на испытательный срок в один год. Его кандидатуру поддержал и р. Й. И. Шнеерсон. В итоге р. Й. Д. Соловейчик был главой Иешивы, формально отделённой от Университета в 1970, вплоть до своей отставки по болезни в 1985 году. Под его руководством Иешива стала одним из ведущих учебных заведений по подготовке ортодоксальных раввинов в США.

Преодолев большие трудности, р. Й. Д. Соловейчик смог добиться человеческих условия работы для резников и ввёл новые методы надзора за кашрутом. Из-за этого в 1939 году р. Й. Д. Соловейчик был обвинён в махинациях, но вышел оправданным. Судья возмущённо охарактеризовал все обвинения как чистую клевету и фабрикацию дельцов-интересантов.

Давал необычайно интенсивные уроки и предъявлял к ученикам высочайшие требования. Рав сочетал преподавание с активным участием в раввинском совете Америки. Он оставил несионистскую организацию Агудат Исраэль и стал членом, а с 1946 года, и почётным председателем Организации религиозных Сионистов Америки (бывшее Мизрахи). Речь р. С. в День Независимости Израиля в 1956 году была переработана в известное сочинение «Голос друга моего зовёт», формулировавшее роль сионизма в послевоенную эпоху.

В 1954—1955 годах вёл постоянную рубрику в газете на идише «טאָג־מאָרגן זשורנאַל» ("Тог-моргн журнал"). Преподавал в Иешива-университете (до 1960 года на идише, после — на английском языке). В одном из посланий рабби Соловейчик утверждал, что «хоть идиш и не является святым языком, ему присуща производная святость как языку изучения Торы и лингвистическому средству, на протяжении столетий используемому простыми евреями для выражения еврейской веры и преданности».

В 1956 году, после смерти главного раввина Израиля р. Ицхака Герцога, р. Соловейчику предложили занять этот пост, но он отказался. Причин для отказа было несколько, в частности, нежелание работать на правительство. Кроме того, раввин оказывал огромное влияние на жизнь американского еврейства, будучи лидером Современной Ортодоксии (Modern Orthodox). В Америке р. Й. Д. Соловейчик был прекрасным оратором и часто выступал на идише, иврите и английском. Особенно знамениты были его ежегодние выступления в  .

Деятельность р. Соловейчика в движении «Мизрахи» и Галахической комиссии Раввинского Совета Америки оказала огромное влияние на жизнь американской еврейской общины. Рабби Соловейчик разрабатывал и излагал идеи классического ортодоксального иудаизма в терминах современной философии, понятной еврейской интеллигенции, зачастую оторванной от своих корней.

Рабби Й. Д. Соловейчик скончался 8-го апреля 1993 года.

Семья 
Всего р. Й. Д. Соловейчик имел трёх детей. Сын — Хаим Соловейчик (1937). Последние годы жизни прошли в доме дочери, прогрессирующая болезнь не позволяла р. Соловейчику выступать с лекциями.

Библиография

На иврите 
 שיעורים לזכר אבא מרי (уроки, посвящённые годовщине смерти отца).
 קובץ חידושי תורה (Сборник комментариев на Тору) — статьи в соавторстве с отцом (р. Моше Соловейчиком), опубликованные при жизни отца.
 סדר עבודת יום הכיפורים (Порядок службы на Йом-Киппур) — уроки по семи первым разделам трактата Йома Вавилонского Талмуда.
 חידושי הגר"מ והגרי"ד () (хидушим р. Моше и р. Йосефа Дова) — галахические комментарии в соавторстве с отцом.
 איגרות הגרי"ד (Послания р. Йосефа Дова) — галахические комментарии (хидушим), посылаемые р. Йосефом Довом отцу в 20-е и 30-е годы.
 הלכות סת"ם (Законы переписчиков святых текстов) — уроки, записанные и обработанные с записей и конспектов учеников.
 שיעורי הגרי"ד על יו"ד
 שיעורי הגרי"ד על מצוות התלויות בארץ
 שיעורי הגרי"ד עך הלכות אבלות והלכות ט' באב
 רשימות שיעורים על בבא קמא, סוכה, שבועות ונדרים
 איש ההלכה — גלוי ונסתר (Человек Галахи — видимый и скрытый)
 איש האמונה הבודד (Одинокий верующий человек) — о душевных терзаниях современного человека (в первую очередь еврея) и их возможном решении. Включает статью קול דודי דופק (Голос любимого зовёт).
 על התשובה (О раскаянии)
 דברי הגות והערכה (Речи о размышлении и суждении) — сборник философских статей
 חמש דרשות (Пять проповедей)
 דברי השקפה (Речи о мировоззрении)
 בסוד היחיד והיחד (В тайне по одному и вместе)
 אדם ועולמו (Человек и его мир)
 ימי זיכרון (Дни Памяти)
 מן הסערה (Из бури)
 אדם וביתו (Человек и его дом) — лекции о семейной жизни.
 עבודה שבלב (Служение сердцем) — лекции о молитве.
 זמן חירותנו (Время свободы нашей) — лекции о Песахе и Пасхальной Хаггаде.

На идише 
 דרשות און כּתבֿים — Yiddish Drashos and Writings: 1949—1958 (дрошес ун ксовим). Prepared for publication by David E. Fishman (Под редакцией Д. Фишмана). KTAV Publishing House: Jersey City, 2009. ISBN 1-60280-124-X
 Rav Soloveitchik’s Yiddish Tapes (1955—1979)

На английском 
 «The Sacred and the Profane» (1945). Reprinted as «Sacred and Profane, Kodesh and Chol in World Perspective», Gesher, Vol. 3#1, p5-29, 1966. This article has been reprinted with expdanded notes in Jewish Thought, Volume 3 #1, p55-82, 1993
 «Message to a Rabbinical Convention», 1959
 «Confrontation», in «Tradition», vol. 6, no. 2 (1965)
 «The Lonely Man of Faith», in «Tradition», vol. 7, no. 2 (1965)
 «Reflections of the Rav: Lessons in Jewish thought adapted from lectures of Rabbi Joseph B. Soloveitchik» by R. A. Besdin. Department of Torah Education in the Diaspora, WZO, 1979,1993. (Distributed by Ktav) adaptation of speeches by the Rav, mainly in the 1970's. Переводилась на русский в СССР в самиздате.
 «Shiurei HaRav: A conspectus of the Public Lectures of Rabbi Joseph B. Soloveitchik», edited by Joseph Epstein (1994, NY Hamevasser). 
 «Reflections of the Rav: Lessons in Jewish Thought» (adapted from lectures, 1979)
 «Halachic Man» (translated by Lawrence Kaplan, 1983)
 «Soloveitchik on repentance» (translation, 1984)
 «The Halachic Mind: An Essay on Jewish Tradition and Modern Thought», edited by SETH PRESS, distributed by FREE PRESS, London 1986, ISBN 0-684-86372-3
 «Man of Faith in the Modern World» (adapted by r. Besdin) (1989)
 «Kol dodi dofek: It is the Voice of the Beloved That Knocketh» (translated by Lawrence Kaplan), 1992
 Confrontation, Tradition 6:2 p5-9, 1964. Reprinted in «A Treasury of Tradition», Hebrew Publishing Co, NY, 1967.
 «The Community», p7-24; «Majesty and Humility», p25-37; «Catharsis», p38-54; «Redemption, Prayer and Talmud Torah», p55-73; «A Tribute to the Rebbetzin of Talne», p73-83 are all printed in Tradition 17:2, Spring, 1978.
 «Several of Soloveitchik’s responsa for the RCA Halakha commission are contained in Challenge and mission: the emergence of the English speaking Orthodox rabbinate», L. Bernstein, Shengold, NY, 1982.
 «Fate and Destiny: From Holocaust to the State of Israel», Ktav Publishing, Hoboken NJ 1992 and 2000.

На русском 
 «Одинокий верующий человек» (издательство «Амана», Иерусалим)
 «Голос Любимого зовет» («Швут Ами», Иерусалим)
 «Община Завета» («Швут Ами», Иерусалим)
 «О раскаянии»
 

Целый ряд работ опубликован журналом «Менора» в СССР.

«Маханаим» опубликовал два сборника статей и конспектов лекций:
 Статьи из сборника «Катарсис», включая большую часть книги «Человек Галахи» (издательство «Амана», и «Маханаим», Иерусалим), перевод Л. Китросского
 Статья О смерти и законах траура
 Статья Одиночество Государства Израиль

Примечания

Литература 
 
 «The Rav. The world of Rabbi Joseph B. Soloveitchik.» By Aaron Rakeffet-Rothkoff. KTAV publishing house, 1999. Biography, bibliography, memoiries, historical studies.

Ссылки 
 
 Статья о рабби И.-Д. Соловейчике д-ра И.Бен-Сассона

Ахароним
Еврейские богословы
Персоналии:Иудаизм
Раввины США
Еврейские комментаторы Библии
Персоналии:Религиозный сионизм
Писатели на иврите